Ко́четов () — російське прізвище, похідне від кочет («півень»). Жіноча форма — Кочетова.

Відомі носії 
 Кочетов Володимир Олександрович (1906—1980) — радянський режисер (зокрема, на Одеській кіностудії) і актор.
 Кочетов Ігор Миколайович — український спортивний, футбольний функціонер, віце-президент Федерації футболу України
 Кочетов Олексій Анатолійович — військовослужбовець Збройних сил України.
 Кочетов Сергій Вікторович (1985—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Кочетова 
 Кочетова Анастасія Олександрівна — українська співачка, більш відома під псевдонімом Еріка.